Ljamino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Ljamino (Perm), Siedlung städtischen Typs in der Region Perm

 Ljamino (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Ljamino (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Ljamino (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod